Harrington (Cumbria) een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Harrington (Delaware), Verenigde Staten
Harrington (Lincolnshire) een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
Harrington (Northamptonshire) een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
Harrington (Washington), Verenigde Staten